Това е списък на хора от България, навършили 107 години.

Най-възрастните живи хора в България (105+)

Списък на най-възрастните хора от България (107+)

Вижте също
Списък на най-възрастните хора в историята

Източници

Списъци на хора